Se ha llamado Alyssum pyrenaicum  a propuestas de especie vegetal que no han sido aceptadas:
Alyssum pyrenaicum, descrita por Lapeyr.: es Hormathophylla pyrenaica de (Lapeyr.) Cullen & T.R.Dudley
Alyssum pyrenaicum, descrita por (Jord. & Fourr.) Nyár.: es Alyssum serpyllifolium de Desf.

Referencias

pyrenaicum alyssum
pyrenaicum